Miejscowości w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Szydłowo:
 Nosarzewo Borowe
 Nosarzewo Polne
 Nowe Nosarzewo